Podjelce – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Łużki.
 Podjelce – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory.
 Podjelce – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.